Aagje (personage), een personage in het boek en de film Pluk van de Petteflet, geschreven door Annie M.G. Schmidt
Aagje (hoorspel), een Nederlands (vertaald) hoorspel uit 1975
Aagje (voornaam), een meisjesnaam